Kanyuk ist der Familienname folgender Personen:

 Gidi Kanyuk (* 1993), israelischer Fußballspieler
 László Kanyuk (* 1979), deutsch-ungarischer Fußballspieler